Aonidiella eugeniae  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Aonidiella из семейства щитовки (Diaspididae).

Распространение 
Южная Америка: Бразилия (Sao Paulo).

Описание 
 
Мелкие плоские щитовки, диаметр взрослых самок около 2 мм, форма тела округлая.
Питаются соками таких растений, как Miconia (Меластомовые, Melastomataceae), Myrica jaboticaba (Восковницевые, Myricaceae), Eugenia dombeyi, Eugenia cauliflora, Paivaea langsdorffii, Eugenia (Миртовые, Myrtaceae).
Таксон  включён в состав рода  вместе с таксонами , , , , , , , , , , . Название виду A. eugeniae дано по имени кормового растений Евгения (Eugenia), на котором он был впервые обнаружен.

См. также 
 Acutaspis litorana
 Amonostherium arabicum

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Щитовки
Животные, описанные в 1937 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии